Cennamo ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Cennamo (* 1946), englischer Bassist
 Luigi Cennamo (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Mary Cennamo Robison (* 1949), US-amerikanische Schriftstellerin
 Pasquale Cennamo, italienischer Schauspieler